Tetsu (鉄) signifie « fer » en japonais.

Tetsu est le surnom de deux bassistes de groupes musicaux japonais :
 Tetsuya Ogawa du groupe L'Arc-en-Ciel ;
 Tetsu du groupe Merry.
 Tetsuya signifie « magnifique » en japonais.
 Tetsu est aussi le premier chanteur du groupe de visual kei Malice Mizer.
 Tetsu est le prénom du seiyū japonais Tetsu Inada.
 Tetsu est le prénom de Tetsutetsu Tetsutetsu dans My Hero Academia.
 Tetsu (de son vrai nom Roger Testu) est un peintre et illustrateur français.